Coolidge es un topónimo y un apellido. Puede hacer referencia a:

Lugares 
 Coolidge, una ciudad en el estado de Arizona;
 Coolidge, un pueblo en el estado de Georgia;
 Coolidge, un municipio en el estado de Kansas;
 Coolidge, una ciudad en el estado anterior;
 Coolidge, un pueblo en el estado de Texas.

Personas 
 Calvin Coolidge (1872–1933), trigésimo presidente de los Estados Unidos.